Cmentarz żydowski w Siwkowicach – kirkut społeczności żydowskiej niegdyś zamieszkującej Siwkowice. Nie wiadomo kiedy dokładnie powstał. Na ogrodzonej powierzchni 0,5 ha nie zachował się żaden nagrobek.

Bibliografia 
 

Cmentarze żydowskie w województwie zachodniopomorskim
Obiekty sakralne w gminie Resko
Cmentarz żydowski